Sacred Heart steht für:

 Sacred Heart (Album), Album von Dio (Band) (1985)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sacred Heart (Pottawatomie), Ort im Pottawatomie County, Minnesota
 Sacred Heart (Minnesota), Ort im Renville County, Minnesota
 Sacred Heart Township, Verwaltungseinheit im Renville County, Minnesota

Siehe auch:

 Sacred Heart Cathedral
 Cathedral of the Sacred Heart